Roberto Benzi ist der Name folgender Personen:

* Roberto Benzi (Dirigent) (* 1937), französisch-italienischer Dirigent
 Roberto Benzi (Physiker), italienischer Physiker